Bata – staroegipskie bóstwo
 Bata – miasto w Gwinei Równikowej
 Bata – wieś w Bułgarii
 Bata – gmina w Rumunii, w okręgu Arad
 Bata – producent obuwia
 Bata Shoe Museum – muzeum obuwia
 Tomáš Baťa – założyciel firmy Bata
 Jan Antonín Baťa – kontynuator ekspansji firmy Bata, nazywany „królem butów”